Die Liste der Weltmeister im Russischen Billard verzeichnet alle Gewinner der Weltmeisterschaften im Russischen Billard seit der Gründung des Weltverbandes IPC.

In den 1990er-Jahren wurden von verschiedenen Organisationen Turniere ausgetragen, die als Weltmeisterschaften bezeichnet wurden. Erfolgreichster Spieler dieser Zeit war Jewgeni Stalew, der sechs dieser inoffiziellen Weltmeisterschaften gewann. Die erste offizielle WM fand 1999 statt. Auch hier setzte sich der Russe Stalew durch, der im folgenden Jahr erneut gewann. Bis zum zweiten WM-Erfolg von Iossif Abramow im Jahr 2019 war er der einzige Spieler, dem die Titelverteidigung gelang.

Zunächst wurde nur Freie Pyramide gespielt, 2007 kamen Weltmeisterschaften in den Disziplinen Dynamische Pyramide und Kombinierte Pyramide hinzu.

Die erfolgreichsten Spieler der Weltmeisterschaften seit 1999 sind die Kirgisen Kanybek Sagynbajew und Qanybek Saghyndyqow mit jeweils drei WM-Titeln. Saghyndyqow tritt für das Nachbarland Kasachstan an.

27 Spieler aus 7 Ländern gewannen insgesamt 41 Weltmeistertitel.

Liste der Weltmeister

Spielerwertung 
 Platz: Ordnet die Spieler nach Anzahl ihrer gewonnenen Weltmeistertitel, Silber- und Bronzemaillen. Bei Gleichheit wird zunächst der Spieler genannt, der seinen ersten WM-Titel früher gewann.
 Spieler: Nennt den Namen des Spielers.
 Geb.: Nennt das Geburtsdatum des Spielers.
 Nation: Nennt die Nationalität, unter der der Spieler an Weltmeisterschaften teilnimmt.
 : Nennt die Anzahl der Goldmedaillen.
 : Nennt die Anzahl der Silbermedaillen.
 : Nennt die Anzahl der Bronzemedaillen.
 FP: Nennt die Anzahl der WM-Titel in der Disziplin Freie Pyramide.
 DP: Nennt die Anzahl der WM-Titel in der Disziplin Dynamische Pyramide.
 KP: Nennt die Anzahl der WM-Titel in der Disziplin Kombinierte Pyramide.
 Von: Nennt das erste Kalenderjahr, in dem der Spieler eine Weltmeisterschaft gewann.
 Bis: Nennt das letzte Kalenderjahr, in dem der Spieler eine Weltmeisterschaft gewann.

Nationenwertung 
 Platz: Ordnet die Nationen nach Anzahl ihrer Weltmeistertitel. Bei Gleichheit wird zunächst die Nation genannt, für die ein Spieler seine erste WM zu einem früheren Zeitpunkt gewann.
 Nation: Nennt die Nation.
 Spieler: Nennt die Anzahl der Spieler einer Nation, die eine Weltmeisterschaft gewonnen hat.
 WM-Titel: Nennt die Anzahl der Weltmeistertitel aller Spieler für ihre Nation.
 FP: Nennt die Anzahl der WM-Titel in der Disziplin Freie Pyramide.
 DP: Nennt die Anzahl der WM-Titel in der Disziplin Dynamische Pyramide.
 KP: Nennt die Anzahl der WM-Titel in der Disziplin Kombinierte Pyramide.
 Von: Nennt das erste Kalenderjahr, in dem ein Spieler einer Nation eine WM gewonnen hat.
 Bis: Nennt das letzte Kalenderjahr, in dem ein Spieler einer Nation eine WM gewonnen hat.

Rekorde

Chronologie der Rekordweltmeister 
 1999–2007:  Jewgeni Stalew
 2007–2014:  Qanybek Saghyndyqow
 seit 2014:  Kanybek Sagynbajew

Die jüngsten Weltmeister

Die ältesten Weltmeister

Weitere Rekorde 
 Den längsten Zeitabstand zwischen zwei Weltmeistertiteln hat Jernar Tschimbajew vorzuweisen: Zwischen seinen beiden Siegen vergingen elf Jahre. Jaroslaw Wynokur und Älichan Qaranejew gewannen ihre beiden Titel jeweils mit acht Jahren Abstand.
 Der kürzeste Abstand zwischen zwei WM-Titeln liegt bei Jaroslaw Tarnowezkyj vor: Knapp drei Monate nach seinem ersten WM-Erfolg gelang ihm sein zweiter Triumph. Er ist damit neben Jewgeni Stalew der einzige Spieler, der zwei aufeinander folgende Weltmeisterschaften gewann.
 Kein Spieler gewann zwei Weltmeisterschaften in einem Jahr. Zwei Spieler erreichten im Jahr eines WM-Sieges ein weiteres Finale: Kanybek Sagynbajew (2007, 2010) und Oleksandr Palamar (2007)
 Oleksandr Palamar weist die schlechteste Finalquote aller Weltmeister auf: In fünf WM-Endspielen gelang ihm ein Sieg.
 Fünf Spieler (Kanybek Sagynbajew, Jaroslaw Tarnowezkyj, Nikita Liwada, Älichan Qaranejew, Jernar Tschimbajew) gewannen in zwei Disziplinen mindestens einen WM-Titel.
 Zwei Spieler gewannen in einer Disziplin zweimal in Folge: Jewgeni Stalew (Freie Pyramide 1999, 2000) und Iossif Abramow (Kombinierte Pyramide 2017, 2019)

Weblinks

Einzelnachweise 

Russisches Billard
!